Valdefresno puede hacer referencia a:
 Valdefresno, municipio y localidad de la provincia de León, España;
 Valdefresno (Salamanca), localidad del municipio de Tabera de Abajo, provincia de Salamanca, España.